Laxmarschen är en vandring som årligen arrangeras av Hallands Vandrarsällskap sista helgen i maj (fredag-söndag). Banlängden varierar från 1x5 till 2x5/10/20/30 km. För den som vill kvalificera sig för den nederländska Nijmegen-marschen (4x40 km) erbjuds en utsträckt banlängd av 2x40 km.

Laxmarschen invigdes 1975 och hade under en följd av år start och mål vid Tullbroskolan i Falkenberg, men är nu flyttad till Brunnsåkersskolan i Halmstad.

Externa länkar
Vandring med internationell anknytning
Hallands Vandrarsällskaps hemsida

Halmstads kommun